Tróitskoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Tróitskoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Tróitskoie (Khakàssia), localitat de la República de Khakàssia, a Rússia
 Tróitskoie (Calmúquia), localitat de la República de Calmúquia, a Rússia
 Tróitskoie (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia